Spruce Pine ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Spruce Pine (Alabama)
 Spruce Pine (Kentucky)
 Spruce Pine (North Carolina)
 Spruce Pine (Tennessee)